Такая любовь:
 Такая любовь — пьеса 1957 года Павла Когоута.
 Такая любовь — чехословацкий фильм 1959 года, экранизация пьесы Павла Гогута.
 Такая любовь — французский фильм 2001 года, по автобиографической книге Яна Андреа «Эта любовь».